Szőke Péter (1910–1994) ornitológus, bioakusztikus, zenetudós, népzenekutató
 Szőke Péter (1944–) rendőrtiszt, rendőrkapitány
 Szőke Péter (1947–2022) teniszező
 Szőke Péter (1975–) labdarúgó (Zalaegerszegi TE)